Cédric Gogoua (né en 1994), footballeur ivoirien
 Serge Gogoua (né en 1977), footballeur ivoirien